Spangler steht für:

 Spangler Omnibusbetrieb, Busunternehmen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
 Spangler (Kalifornien)
 Spangler (Pennsylvania)
 Spangler (West Virginia)

Spangler ist der Familienname folgender Personen:

 Bud Spangler (1938–2014), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger und Musikproduzent
 David Spangler (* 1945), US-amerikanischer Buchautor und Vortragsredner
 David Spangler (Politiker) (1796–1856), US-amerikanischer Politiker
 Jacob Spangler (1767–1843), US-amerikanischer Politiker
 James Murray Spangler (1848–1915), US-amerikanischer Erfinder

Siehe auch:

 David Spangler Kaufman (1813–1851), US-amerikanischer Politiker
 Spengler